Luwuk steht für:
 Luwuk (Schwert), ein Kurzschwert aus Java
 Luwuk (Sulawesi), eine Stadt auf der Insel Sulawesi
 Luwuk (Luwuk), ein Kelurahan der indonesischen Stadt Luwuk